est une expression anglo-saxone signifiant « ensemble pour toujours ». Elle peut faire référence à :

Audiovisuel 

 , film de  sorti en 1987 ;
 , série télévisée philippine diffusée du  au  sur GMA Network.

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;

 , album de  sorti en 1991 ;
 , album de  sorti en 1978.

Chanson 

 , chanson écrite par  et  pour la comédie musicale  ;
 , chanson de Lindisfarne présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Lisette Melendez présente sur l'album  sorti en 1991 ;
 , chanson de Rick Astley présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi